ТЗТ — многозначная аббревиатура:
 ТЗТ — тяжёлая землеройная техника
 ТЗТ — Тульский завод трансформаторов
 ТЗТ — Туапсинский зерновой терминал
 ТЗТ — тестостерон-заместительная терапия
 ТЗТ — телевизионное знаковое табло
 ТЗТ — тепловая защита трансформатора

См. также 
 ТЗТУ — Туймазинский завод технического углерода
 ТЗТМ — Тихвинский завод транспортного машиностроения